Friedrich Maximilian von Lersner ist der Name folgender Personen:

* Friedrich Maximilian von Lersner (Adliger, 1671) (1671–1739), deutscher Adliger
 Friedrich Maximilian von Lersner (Politiker, 1697) (1697–1753), deutscher Jurist, Librettist und Politiker, Älterer Bürgermeister von Frankfurt am Main 
 Friedrich Maximilian von Lersner (Politiker, 1735) (1735–1804), deutscher Politiker, Älterer Bürgermeister von Frankfurt am Main 
 Friedrich Maximilian von Lersner (Jurist, 1781) (1781–1815), deutscher Jurist und Richter